Nocturama – album di Nick Cave and the Bad Seeds del 2003
 Nocturama – film del 2016 diretto da Bertrand Bonello
 Nocturama – opera teatrale di Annie Baker